Bissert steht für:

 Bissert (Bas-Rhin), Gemeinde in der Region Grand Est in Frankreich
 Bissert (Russland), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Swerdlowsk (Russland)

 Bissert (Fluss), Nebenfluss der Ufa im Ural (Russland)